Catella – forma femminile del nome proprio di persona Catello

Persone
 Alceste Catella (1942) – vescovo cattolico italiano
 Vittore Catella (1910-2000) – ingegnere, politico e dirigente sportivo italiano

Altro
 Fondazione Catella – fondazione con sede a Milano
 Giardino della Fondazione Catella – area verde di Milano